Příjmení Kármán má více nositelů:

 József Kármán (1769–1795), maďarský spisovatel
 Sándor Kármán (1910–?), maďarský fotbalista
 Theodore von Kármán (1881–1963), americký fyzik

Externí odkazy